

Chimica 
 R42 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R42 – tangenziale di Sint-Niklaas (Belgio)
 R42 – strada regionale Vereeniging – Bronkhorstspruit (Sudafrica)